Olga Petrova puede referirse a:

Olga Petrova, cuyo nombre de nacimiento fue Muriel Harding (1884-1977), actriz y dramaturga británica-estadounidense,.
Olga Yevguénievna Petrova (1986-), futbolista rusa.